Crucero del Norte de Garupá puede referirse a:

 La empresa Crucero del Norte con sede en Garupá.
 El Club Mutual Crucero del Norte (también de Crucero del Norte) de Garupá.